Bånd har flere betydninger:
Båndfisk
Båndplan
Frekvensbånd
Gummibånd
Halsbånd
Klisterbånd
Metalbånd
Hulbånd
Magnetbånd
Kassettebånd
Spolebånd
Radiobånd
Snørebånd
Strømpebånd
Velcrobånd